Radetzkymarsch steht für:
 Radetzky-Marsch, ein von Johann Strauss (Vater) komponierter Marsch
 Radetzkymarsch (Joseph Roth), ein 1932 erschienener Roman von Joseph Roth
 Radetzkymarsch (1965), ein deutsch-österreichischer Fernsehfilm von Michael Kehlmann aus dem Jahr 1965
 Radetzkymarsch (1994), ein Fernseh-Mehrteiler aus dem Jahr 1994

Siehe auch: